Гомілка
Великогомілкова кістка